Samuels ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Samuels (* 2000), englischer Fußballspieler
 Bernard Samuels (1872–1944), niederländischer Musiker und Erfinder 
 Daniele Samuels (* 1988), australische Leichtathletin, siehe Dani Stevens
 Dave Samuels (1948–2019), US-amerikanischer Jazz-Vibraphonist und Marimba-Spieler
 Diane Samuels (* 1960), britische Schriftstellerin
 Dover Samuels (* 1939), neuseeländischer Politiker
 Esmond Samuels (um 1922–2005), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Gary Joseph Samuels (* 1944), US-amerikanischer Pilzkundler
 Giovonnie Samuels (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Green Berry Samuels (1806–1859), US-amerikanischer Politiker
 Harry Samuels (1893–1976), britischer Rechtsanwalt
 Jerry Samuels (1938–2023), US-amerikanischer Musikproduzent, siehe Napoleon XIV
 John Samuels (* 1961), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Fotomodel siehe John Stockwell
 Lesser Samuels (1894–1980), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Mahoney Samuels (* 1940), jamaikanischer Dreispringer
 Nicky Samuels (* 1983), neuseeländische Triathletin
 Nina Samuels (* 1988), englische Wrestlerin
 Skyler Samuels (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Sonia Samuels (* 1979), britische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Samuel